Челове́к разу́мный (; преимущественно ) — вид рода Люди (Homo) из семейства гоминид в отряде приматов. В начале верхнего палеолита, около 40 тысяч лет назад, его ареал уже охватывал почти всю Землю (кроме Американского континента, который был заселён позже, примерно 15 тысяч лет назад). От остальных современных человекообразных, помимо ряда анатомических особенностей, отличается относительно высоким уровнем развития материальной и нематериальной культуры (включая изготовление и использование орудий труда), способностью к членораздельной речи и крайне развитому абстрактному мышлению. Человек как биологический вид является предметом исследования физической антропологии. На сегодняшний день не осталось ни одной стороны или свойства человека как особи, индивида или члена человеческой популяции, которые бы не были охвачены специальными научными исследованиями. Основные дисциплины, изучающие человека и человечество:
 Антропология
 Биология человека
 Генеалогия
 Геногеография
 История
 Лингвистика
 Медицина
 Психология
 Культурология
 Социология
 Этнография
 Этология

Тем не менее, с древних времён и до наших дней природа и сущность человека являются предметом философского и религиозного диспута.

Систематическое положение и классификация 

Вместе с рядом вымерших видов человек разумный образует род люди (Homo). От ближайшего вида — неандертальцев — человек разумный отличается рядом особенностей строения скелета (высокий лоб, редукция надбровных дуг, наличие сосцевидного отростка височной кости, отсутствие затылочного выступа — «костного шиньона», вогнутое основание черепа, наличие подбородочного выступа на нижнечелюстной кости, «кинодонтные» коренные зубы, уплощённая грудная клетка, как правило, относительно более длинные конечности) и пропорциями отделов головного мозга («клювовидные» лобные доли у неандертальцев, широко округлённые у человека разумного). В настоящее время идёт работа по расшифровке генома неандертальцев, которая позволяет углубить представления о характере отличий этих двух видов.

Во второй половине XX века ряд исследователей предложил считать неандертальцев подвидом Homo sapiens — Homo sapiens neanderthalensis. Основанием для этого послужили исследования физического облика, образа жизни, интеллектуальных способностей и культуры неандертальцев. Кроме того, неандертальцев часто рассматривали как непосредственных предков современного человека. Однако сравнение митохондриальной ДНК людей и неандертальцев позволяет предположить, что расхождение их эволюционных линий произошло около полумиллиона лет назад. Эта датировка несовместима с гипотезой о происхождении современных людей от неандертальцев, поскольку эволюционная линия современных людей обособилась позднее 200 тысяч лет назад. В настоящее время большинство палеантропологов склонно считать неандертальцев отдельным видом в составе рода Homo — Homo neanderthalensis.

В 2005 году были описаны останки, возраст которых составляет около 195 тысяч лет (плейстоцен). Анатомические отличия экземпляров побудили исследователей выделить новый подвид Homo sapiens idaltu («Старейшина»).

В 2017 году учёные, исследовавшие находки из марокканского Джебель-Ирхуд возрастом ок. 300 тыс. лет, включили их вместе с черепом из Флорисбада (Homo helmei), отличающимся мозаикой переходных черт, в особую группу ранних представителей клады Homo sapiens.

Самый древний череп представителя вида Homo sapiens за пределами Африки был обнаружен в Израиле в 2008 году, в начальный период исследования карстовой пещеры Манот . Находка, получившая название Манот 1, представляет собой черепную коробку достоверного представителя Homo sapiens и датируется возрастом  или  лет.

Самая древняя кость Homo sapiens, из которой удалось выделить ДНК, имеет возраст примерно 45 тыс. лет. Согласно данным исследования, в ДНК усть-ишимца не было обнаружено генетических вариантов денисовского человека, а доля неандертальских генетических вариантов оказалась минимальна.

Типификация 

С точки зрения зоологической номенклатуры, лектотипом вида Homo sapiens является выдающийся шведский натуралист Карл Линней (1707—1778). В 10-м издании «Системы природы», условная дата опубликования которого, 1 января 1758 года, принята в качестве даты исходного пункта зоологической номенклатуры, Линней описал как сам вид Homo sapiens, так и несколько групп, относящихся к этому виду. Он, однако, не указал типовых экземпляров ни для вида, ни для описанных им подвидов, поскольку в тот период учёные не занимались типификацией описываемых ими таксонов. До 1959 года ни один человек не был признан в качестве типового экземпляра вида человека разумного — пока английский профессор Уильям Томас Стерн в своей статье, посвящённой вкладу Линнея в номенклатуру и систематику, не написал, что «Линней сам должен стать типом своего Homo sapiens». Поскольку до этого в научной литературе предложений относительно типификации современного человека как таксона не было, публикации Уильяма Стерна было достаточно для назначения Карла Линнея лектотипом вида Homo sapiens и номинативного подвида этого вида Homo sapiens sapiens. Впервые же специальная попытка описания лектотипа H. sapiens была предпринята позже  — он использовал останки американского палеонтолога Эдварда Копа, позаимствованные из Пенсильванского музея археологии и антропологии, результаты были опубликованы в 1994 году. Однако попытка не соответствовала всем правилам зоологической номенклатуры.

История

Происхождение и эволюция 

Сравнение последовательностей ДНК показывает, что самыми близкими родственниками человека из ныне живущих видов являются два вида шимпанзе (обыкновенный и бонобо). Филогенетическая линия, с которой связано происхождение современного человека (Homo sapiens) отделилась от других гоминид 6—7 млн лет назад (в миоцене). Другие представители этой линии (главным образом, австралопитеки и ряд видов рода Homo) до настоящего времени не сохранились.

Ближайшим относительно надёжно установленным предком Homo sapiens был Homo erectus. Homo heidelbergensis, прямой потомок Homo erectus и предок неандертальцев, по всей видимости, не был предком современного человека, а был представителем боковой эволюционной линии. Большинство современных теорий связывают возникновение Homo sapiens с Африкой, тогда как Homo heidelbergensis возник в Европе.

Появление человека было связано с рядом существенных анатомических и физиологических модификаций, в том числе:
 Структурные преобразования мозга
 Увеличение мозговой полости и головного мозга
 Развитие двуногого передвижения (бипедализм)
 Развитие хватательной кисти
 Опущение гортани и подъязычной кости
 Уменьшение размера клыков
 Появление менструального цикла
 Редукция большей части волосяного покрова.

Сравнение полиморфизмов митохондриальной ДНК и датирование окаменелостей позволяют заключить, что Homo sapiens появился ок.  лет назад (это примерное время, когда жила «Митохондриальная Ева» — женщина, которая была последним общим предком всех ныне живущих людей по материнской линии; общий предок всех ныне живущих людей по отцовской линии — «Y-хромосомный Адам» — жил несколько позже).

Включение останков из Джебель-Ирхуд и Флорисбада в группу ранних представителей человека разумного Homo sapiens указывает, по мнению авторов публикации в журнале «Nature», на то, что данный вид 300 тысяч лет назад был распространён по всему африканскому континенту, а не появился позже в Восточной или Южной Африке. Данные останки Homo sapiens имеют более продолговатый череп и слегка увеличенные зубы по сравнению с современным Homo sapiens, тем не менее не относятся к другому виду Homo.

В 2009 году группа учёных под руководством Сары Тишкофф из Университета Пенсильвании опубликовала в журнале «Science» результаты комплексного исследования генетического разнообразия народов Африки. Они установили, что самой древней ветвью, испытавшей наименьшее количество смешиваний, как раньше и предполагалось, является генетический кластер, к которому принадлежат бушмены и другие народы, говорящие на койсанских языках. Скорее всего, они и являются той ветвью, которая ближе всего к общим предкам всего современного человечества.

Считалось до недавнего времени, что — лет назад люди мигрировали в Азию, и оттуда — в Европу ( лет), Австралию и Америку (— лет).

В 2019 году в Греции исследователи обнаружили самый ранний образец останков современных людей из тех, что были найдены за пределами Африки; найденному в Греции фрагменту черепа, по мнению исследователей, не менее 210 тыс. лет

Вместе с тем, эволюцию специфических человеческих способностей, таких как развитое сознание, интеллектуальные способности и язык, проблематично исследовать, поскольку их изменения невозможно прямо отследить по останкам гоминид и следам их жизнедеятельности, для изучения эволюции данных способностей учёные интегрируют данные различных наук, в том числе физической и культурной антропологии, зоопсихологии, этологии, нейрофизиологии, генетики.

Вопросы о том, как именно эволюционировали упомянутые явления (речь, религия, искусство), и в чём состояла их роль в появлении сложной социальной организации и культуры Homo sapiens, остаются по сей день предметом научных дискуссий.

Помимо главенствующих теорий антропогенеза, существует и немало менее известных, непроверенных гипотез происхождения человека (вплоть до откровенно фантастических).
Например, гипотеза о южноамериканском происхождении человека. Большинство альтернативных гипотез является достоянием паранауки, и академическая наука их опровергает.

Становление цивилизации 

Первые люди были кочевыми охотниками и собирателями. Приблизительно в 10 тысячелетии до н. э. люди стали осваивать сельское хозяйство, произошла Неолитическая революция. С развитием сельского хозяйства произошёл рост численности населения и становление первых цивилизаций Древнего мира.

Неотъемлемые составляющие человеческой цивилизации возникли в различные эпохи. Часть из них появилась задолго до возникновения Homo sapiens.

Древние люди создали богатую позднепалеолитическую культуру (разнообразные орудия из камня, кости и рога, жилища, шитую одежду, полихромную живопись на стенах пещер, скульптуру, гравировку на кости и роге).

Каменные инструменты. Наиболее древними на сегодняшний день являются инструменты, найденные в ущелье Олдувай (Танзания). Их возраст оценивается в 2,6 млн лет.

Освоение огня. Ряд археологических находок демонстрирует, что гоминиды использовали огонь по крайней мере 1,6—1,5 и 1 млн лет назад.

Искусство. К наиболее ранним образцам искусства относится рубило с украшением из окаменевших останков морского ежа. Его возраст оценивается в  лет. Некоторые исследователи считают древнейшим образцом искусства обработанную гальку, найденную в Израиле. Этот камень, возможно, представляет собой изображение женщины. Возраст артефакта составляет — лет.

Язык и речь. Время появления языка и речи у человека или его предков может быть выведено лишь приблизительно только на основании косвенных археологических или анатомических данных. Развитие областей мозга человека, связанных с регуляцией речи (зона Брока и зона Вернике) прослеживается в черепе Homo habilis, возраст которого составляет 2 млн лет.

В развитии материальной культуры выделяют несколько археологических культур, которые отличаются друг от друга типом артефактов (прежде всего инструментов) и технологиями их создания.
 Олдувайская культура — 2,5—1,5 млн лет.
 Аббевильская культура — 1,5 млн —  лет.
 Ашёльская культура — — лет.
 Мустьерская культура — — лет.

Всю совокупность людей на планете, вне зависимости от того, в составе уже возникшей цивилизации они или нет, называют человечество.
Иными словами, человечество — совокупность всех человеческих индивидов. Разнообразие культур, форм общественной жизни и социальной организации является предметом изучения социальных и гуманитарных наук (социальной и культурной антропологии, социологии, экономики, истории и др.).

Историю человечества принято для удобства описания разделять на этапы:
 Первобытное общество, или доисторическое общество
 Древний мир
 Средние века
 Новое время
 Новейшее время (1918 — нынешнее время).

Ареал и популяция 

Человек заселяет практически всю Землю. На 31 октября 2011 года население мира составило 7 млрд человек. В начале нашей эры на Земле было уже 230 млн, к концу 1-го тыс. н. э. — 275 млн, в 1800 — 1 млрд, в 1900 — 1,6 млрд, в 1960 — 3 млрд, в 1993 — 5,5 млрд. 12 октября 1999 года население Земли составило ровно 6 млрд человек, в 2003 — 6,3 млрд, в 2006 — 6,5 млрд, в 2011-м — 7 млрд, в 2022 - 8 млрд, прогноз на 2050 год — 9,2 млрд. Вплоть до 1970-х годов численность населения мира росла по гиперболическому закону; в настоящее время наблюдается прогрессирующее замедление темпов роста населения Земли.

Биология

Внешность, анатомия и физиология 

Анатомическое строение человека аналогично анатомии других приматов. Наиболее явными внешними различиями являются соотношения размеров костей скелета, объём головного мозга и оволосение кожных покровов.

Мозг 

Человек обладает крайне развитым мозгом. Отношение массы мозга к массе тела больше, чем у многих других животных (за исключением, например, мелких птиц, коатов или паукообразных обезьян), а абсолютная масса мозга больше лишь у слонов и китообразных. Степень развития мозга может быть оценена, в частности, по соотношению массы спинного мозга к головному. Так, у кошек оно — 1:1, у собак — 1:3, у низших обезьян — 1:16, у человека — 1:50.
У людей верхнего палеолита мозг был заметно (на 10—12 %) крупнее мозга современного человека.

У человека хорошо развиты области мозга, отвечающие за равновесие и координацию движений, что позволяет ходить на двух ногах.

Органы чувств 

Обонятельные области мозга человека развиты слабо, что соответствует чрезвычайно слабому обонянию. С другой стороны, человек, как и все приматы, обладает стереоскопическим зрением.

Физиология 

 Нормальная температура тела человека составляет около 36,6 °C. При постоянной температуре тела более 42 °C человек погибает.

 Самая высокая зарегистрированная температура воздуха в помещении, при которой человек может провести две минуты без вреда для организма — 160 градусов Цельсия (опыты британских физикохимиков Блэгдена и Чентри).
 Жак Майоль без дыхательных аппаратов погружался на глубину 105 метров. Спортивный рекорд в свободном нырянии без ограничений установил Герберт Нич, нырнув на 214 метров.
 27 июля 1993 года Хавьер Сотомайор прыгнул в высоту на 2,45 метра.
 30 августа 1991 года Майк Пауэлл прыгнул на 8,95 метра в длину.
 16 августа 2009 года Усэйн Болт пробежал 100 метров за 9,58 секунды.
 14 ноября 1995 года Патрик де Гайардон без герметичного костюма и кислородного оборудования установил рекорд высоты спортивных прыжков (с парашютом) в 12 700 метров.

Внешний вид 

Голова большая. На верхних конечностях по пять длинных гибких пальцев, один из которых несколько отстоит от остальных, а на нижних — пять коротких пальцев, помогающих балансировать при ходьбе. Помимо ходьбы, люди также способны к бегу, но, в отличие от большинства приматов, способность к брахиации развита слабо. Чаще всего люди передвигаются на двух ногах. Тем не менее, люди — не единственные современные млекопитающие, способные к прямохождению. Кенгуру, которые относятся к примитивным млекопитающим, используют только задние ноги для передвижения. Анатомия людей и кенгуру системно изменилась для поддержания прямохождения — несколько ослаблены задние мышцы шеи, перестроен позвоночник, увеличены бёдра, существенно оформлена пятка. Некоторые приматы и полуприматы также способны к прямохождению, однако лишь в течение короткого времени, поскольку их анатомия почти не помогает этому. Так на двух конечностях полубоком прыгают некоторые лемуры и сифаки. Медведи, сурикаты, некоторые грызуны периодически применяют «прямостояние» в социальных действиях, но в такой позе практически не ходят.

Основные антропологические особенности человека, отличающие его от палеоантропов и архантропов — объёмистый мозговой череп с высоким сводом, вертикально поднимающийся лоб, отсутствие надглазничного валика, хорошо развитый подбородочный выступ. Ископаемые люди имели несколько более массивный скелет, чем современные люди.

Размеры и масса тела 
Средняя масса тела мужчины составляет 70—80 кг, женщины — 50—65 кг. Средний рост мужчин составляет около 175 см, женщин — около 165 см. Средний рост человека менялся с течением времени.

Последние 150 лет наблюдается ускорение физиологического развития человека — акселерация (увеличение среднего роста, продолжительности репродуктивного периода).

Размеры тела человека могут меняться при различных заболеваниях.
При повышенной продукции гормона роста (опухоли гипофиза) развивается гигантизм. Например, максимальный достоверно зафиксированный рост человека — 272 см (Роберт Уодлоу), а незарегистрированный — 284 см (Махнов Фёдор). И наоборот, низкая продукция гормона роста в детском возрасте может приводить к карликовости.

Волосяной покров 
Тело человека обычно мало покрыто волосами, за исключением областей головы, а у половозрелых особей — паха, подмышек и, особенно у мужчин, рук и ног. Рост волос на шее, лице (борода и усы), груди и иногда на спине характерен для мужчин. (Отсутствие волос встречается также у некоторых других млекопитающих, в частности у слонов и голых землекопов.)

Как и у других гоминид, волосяной покров не имеет подшёрстка, то есть не является мехом. К старости волосы человека седеют.

Пигментация кожи 
Кожа человека способна изменять пигментацию: под действием солнечного света она темнеет, появляется загар. Эта особенность наиболее заметна у европеоидной и монголоидной рас. Кроме того, в коже у человека под воздействием солнечного света происходит синтез витамина D.

Половой диморфизм 
Половой диморфизм выражается рудиментарным развитием молочных желёз у мужчин по сравнению с женщинами и более широким тазом у женщин, более широкими плечами и большей физической силой у мужчин. Кроме того, взрослым мужчинам свойственно более сильное оволосение лица и тела.

Внутривидовой полиморфизм 

В пределах вида Homo sapiens выделяют несколько рас — внутривидовых групп популяций, имеющих сходный набор наследуемых морфологических и физиологических признаков, варьирующих в определённых пределах и обусловленных долговременными адаптационными процессами популяций людей, обитавших в различных ареалах.

У вида наблюдается непрерывное распределение типов телосложения (мускульного, костного, жирового), пигментации кожи и других признаков; таким образом, раса или этнорасовая группа в терминах популяционной генетики определяется как группа со специфическим распределением частот генов, отвечающих за эти признаки. Комплексы признаков, характерных для этнорасовых групп, отражают не только адаптационную реакцию на условия обитания, но и миграционную историю популяций и историю генетического взаимодействия с другими популяциями.

Рацион 

Для поддержания нормального течения физиологических процессов жизнедеятельности человеку необходимо питаться, то есть поглощать пищу. Люди всеядны — в их рацион входят плоды и корнеплоды, мясо позвоночных и многих морских животных, яйца птиц и рептилий, молочные продукты. Разнообразие пищи животного происхождения ограничивается главным образом специфической культурой. Значительная часть пищи подвергается термической обработке. Большим разнообразием отличаются и потребляемые жидкости — напитки.

Новорождённые дети, как и детёныши других млекопитающих, питаются материнским молоком.

Жизненный цикл

Продолжительность жизни 
Продолжительность жизни человека зависит от ряда факторов и в развитых странах составляет в среднем 79 лет.

Максимальная официально зарегистрированная продолжительность жизни составляет 122 года и 164 дня, в таком возрасте умерла француженка Жанна Кальман в 1997 году. Возраст более старших долгожителей оспаривается.

Размножение 

В сравнении с другими животными, репродуктивная функция человека и половая жизнь обладают рядом особенностей.

Половая зрелость наступает в 15—18 лет. 

В отличие от большинства млекопитающих, репродуктивная способность которых ограничена периодами течки, женщинам присущ менструальный цикл, продолжающийся около 28 суток, благодаря чему они способны к беременности в течение всего года. Беременность может наступить в определённый период месячного цикла (овуляция), однако никаких внешних признаков готовности женщины к ней нет. Женщины даже в период беременности могут вести половую жизнь, что нехарактерно для млекопитающих, встречается только среди приматов. Однако репродуктивная функция ограничена возрастом: женщины теряют способность к размножению в среднем в 40—50 лет (с наступлением климакса).

Нормальная беременность длится 40 недель (9 месяцев). Если ребёнок очень крупный (по данным исследований — УЗИ, акушерским замерам), а таз матери — узкий (по данным акушерских замеров), проводится оперативное родоразрешение — кесарево сечение, при котором под наркозом вскрывается передняя брюшная стенка роженицы, и ребёнок вынимается из полости матки через сделанный разрез.

Женщина, как правило, единовременно рожает только одного ребёнка (двое и более детей — близнецы — встречаются примерно один раз на 80 рождений). Новорождённый ребёнок весит 3—4 кг, зрение его не сфокусировано, и он не способен самостоятельно передвигаться. В заботе о потомстве в первые годы ребёнка участвуют, как правило, оба родителя: детёнышам ни одного животного не требуется столько внимания и ухода, сколько требуется человеческому ребёнку.

Старение 

Старение человека — как и старение других организмов, это биологический процесс постепенной деградации частей и систем тела человека и последствия этого процесса. Тогда как физиология процесса старения аналогична физиологии старения других млекопитающих, некоторые аспекты этого процесса, например, потеря умственных способностей, имеют большее значение для человека. Кроме того, большое значение приобретают психологические, социальные и экономические аспекты старения.

Генетика 

В каждой ядросодержащей соматической клетке человека содержится 23 пары (46) линейных хромосом, которые кодируют 19969 генов. Вместе с митохондриальной ДНК в геноме человека содержится около 3,055 млрд пар оснований.

В 2006 году было обнаружено, что в геноме человека присутствует 212 копий гена MGC8902 — значительно больше, чем в геномах шимпанзе — 37 копий, мыши и крысы — по одной копии. Ген MGC8902 кодирует белок DUF1220, функция которого неизвестна, однако установлено, что этот белок присутствует в нейронах головного мозга. Исследователи выдвигают предположение, согласно которому многократное дублирование MGC8902, по крайней мере, частично обусловило эволюцию человеческого мозга. Поскольку функция белка DUF1220 неизвестна, значение данного отличия человека остаётся неизученным.

Поведение

Общие сведения 

Человек является сложноорганизованным социальным существом. Его поведение зависит как от биологических факторов (физиологические потребности, инстинкты), так и от множества небиологических — культура общества (традиции, культурные ценности), законы государства, личные моральные убеждения, мировоззрение и религиозные взгляды, но степень влияния этих факторов различна для отдельных индивидов и отдельных популяций. Поведение человека изучают этология и психология.

Отличительной особенностью человеческого общества является уровень развития образования, достаточный для сохранения накопленного опыта путём последовательной передачи информации от поколения к поколению. Известно, что некоторые животные также могут обмениваться умениями, но цепи передачи нового опыта слишком коротки и опыт зачастую оказывается утерян ещё в рамках того поколения, в котором он был обретён. Например, имеются данные, что имевшие взаимодействие с капканами волки при повторном столкновении с ними учат спутников распознавать и избегать ловушки, однако ни разу не наблюдалась передача подобного опыта волчатам.

Предполагается, что эффективное образование и накопление знаний стало возможным благодаря развитию двух отделов нервной системы: зоны Брока, давшей возможность быстро и сравнительно точно описывать семантику опыта упорядоченными наборами слов, и зоны Вернике, позволяющей столь же быстро понимать передаваемую речью семантику, — результатом чего явилось ускорение речевого обмена информацией и упрощение усвоения новых понятий. Это, в свою очередь, позволило легко формализовывать опыт в достаточно полное и легко интерпретируемое описание, избегая более ресурсоёмких методов обучения. Родственные предкам человека и сравнимые с ними по развитию неандертальцы также обладали речью, но заметно более медленной и, предположительно, менее гибкой.

В контексте эволюции человека среди других животных выделяет качественно новый характер взаимодействия с окружающей средой — помимо пассивного приспособления к изменяющимся внешним факторам человек активно влияет на них, повышая комфортность среды в соответствии со своими потребностями. Превосходство (как в гибкости, так и в безопасности экспериментов для популяции) негенетического образования над генетической передачей и обработкой данных вкупе с имманентно присущим человеку стремлением к познанию окружающего мира привело к фактически экспоненциальному нарастанию объёма доступных знаний и позволило говорить об условном переходе человека на качественно новый этап развития, в рамках которого результаты ментальной деятельности значительно более критичны, нежели результаты игравших ранее первичную роль генетических процессов.

Человеку присуща способность заранее предвидеть результаты своих действий и составлять планы, моделировать собственную деятельность и анализировать себя «со стороны». Некоторые приматы также обладают способностью предвидеть последствия своих поступков, однако она развита слабее, чем у человека.

Для человека характерно активное формирование сложных приобретённых потребностей, практически не наблюдавшихся у других животных. Способность к формированию приобретённых потребностей позволяет повышать стабильность общества путём прививания всем индивидам некой «общепринятой» морали.

В определённых условиях человеческий разум может пересилить инстинкты, даже инстинкт самосохранения. Примером этому являются самоубийства. Другим примером являются антисексуалы и люди давшие обет безбрачия, например, монахи. Они способны долгое время сдерживать инстинкт размножения.

Психология 

Головной мозг человека координирует центральную нервную систему и контролирует периферическую нервную систему. Помимо контроля «низших», непроизвольных, преимущественно автономных процессов, таких как дыхание и пищеварение, мозг также отвечает за «высшие» функции, такие как мышление, разум и абстракция. Эти когнитивные процессы образуют ум, и они, вместе с их влиянием на поведение, изучаются психологией.

В целом мозг человека, как наиболее способный к упомянутым высшим видам деятельности, рассматривается как более «умный», чем мозг любого другого известного вида. Хотя некоторые «не человеческие» виды и способны создавать что-либо и даже  (в основном на уровне инстинктов и подражания), технологии человека заметно более сложные, непрерывно эволюционирующие и улучшающиеся с течением времени.

Сон и сны 

Люди ведут преимущественно . В среднем, потребность во сне составляет 7—9 часов в сутки у взрослых, и 9—10 часов у детей; пожилые обычно спят около 6—7 часов. Нередко люди спят меньше, однако депривация сна может оказать негативное воздействие на здоровье. Было обнаружено, что ограничение продолжительности сна взрослого человека до четырёх часов в день коррелирует с изменениями в физиологическом и психическом состоянии, включая ухудшение памяти, утомление, агрессивность и общий физический дискомфорт. В течение сна люди могут видеть сновидения. При сновидениях люди испытывают зрительные, звуковые, тактильные и другие ощущения (образы); причём обычно человек ощущает себя скорее «участником» сновидения, чем сторонним наблюдателем этих образов. Появление снов стимулируется варолиевым мостом, а чаще всего они возникают во время фазы быстрого сна.

Разум и мышление 

Люди — один из относительно небольшого числа видов, имеющих достаточное самосознание, чтобы распознать себя в зеркале. Уже в возрасте 18 месяцев большинство детей осознают, что в зеркале — не кто-то другой, а сам смотрящий в него ребёнок.

Человеческий мозг воспринимает внешний мир через чувства, а на каждого отдельного человека сильно влияет его собственный опыт, что ведёт к субъективному взгляду на существование и на течение времени. Обычно говорят, что люди обладают сознанием, самосознанием, умом — всё это так или иначе соответствует процессам мышления. Также говорят о таких качествах как самоосознанность, чувствительность, мудрость и о способностях воспринимать отношение с самим собой и с окружающей средой. Насколько мысленные конструкции человека или его опыт соответствуют объективности внешнего физического мира — вопрос дебатов, а также того, что именно подразумевать под вышеперечисленными терминами, и насколько корректно в принципе их использование.

Физические аспекты работы мозга, ума и нервной системы в целом лежат в области неврологии, поведенческие — в области психологии, и иногда в не до конца определённой области где-то между этими дисциплинами — в психиатрии, которая изучает психические заболевания и расстройства поведения. Психология не обязательно относится к работе мозга или нервной системы, и может быть сформулирована в терминах феноменологических или информационных теорий разума. Тем не менее, понимание функций мозга всё чаще требуется в психологической теории и практике, особенно в области искусственного интеллекта, нейропсихологии, и когнитивной нейробиологии.

Мотивация и эмоции

Сексуальность и любовь

Культура 

Под культурой понимают совокупность накопленных людьми знаний, навыков и умений, различные материальные и нематериальные проявления человеческой деятельности, выраженные в любом виде в разных сферах. Искусство, литература, язык, традиции, ценности и верования, образ жизни отдельных социальных групп и обществ — всё это является проявлениями культуры.

Язык и общение 

Человек — единственный представитель животного мира, обладающий способностью к речи. Многие птицы, например, попугай, обладают способностью к звукоподражанию, но для способности к речи необходима вторая сигнальная система, которая, по всей видимости, свойственна только человеку. В ряде экспериментов обезьян и дельфинов пытались обучить пониманию простых фраз или их генерации с использованием языка жестов, но такие попытки чаще всего заканчивались безрезультатно.

Культура тела

Искусство, музыка и литература

Изобретения и технологии 

Создание и использование инструментов — одна из наиболее ярких отличительных черт, выделяющих человека среди других животных, и исторически рассматривается как важный эволюционный шаг. Простейшие каменные орудия использовались людьми как минимум 2.5 миллиона лет назад, при этом использование более сложных приспособлений, таких как каменные ножи и топоры отмечается около 1,8 млн лет назад. Приблизительно 1 миллион лет назад люди освоили огонь.
Колесо и колёсный транспорт появились одновременно в нескольких регионах около 4-го тысячелетия до н.э.. Появление других, более сложных, орудий и технологий позволило людям освоить земледелие и одомашнить скот — этот процесс становления сельского хозяйства известен как неолитическая революция.

В Китае был сделан ряд важных изобретений, среди которых бумага, книгопечатание, порох и компас. Развитие технологии плавки металла позволило ковать изделия из меди, бронзы, железа, и, наконец, стали, которая стала широко использоваться при строительстве железных дорог, высотных зданий и во многих других отраслях. Вместе с этим произошла промышленная революция, при которой переход к автоматизированному производству привнес значительные изменения в уклад жизни людей.

Начиная с XX века научно-технический прогресс стал развиваться особенно стремительно, важными инновациями стали электричество, полупроводники, пенициллин, удобрения почвы, двигатель внутреннего сгорания, конвейер, автомобиль, самолёты, космическая техника, ядерная энергия, научная селекция, зелёная революция, оральные контрацептивы, кондиционер, радио, телевидение, компьютер и интернет.

Религия и духовность

Наука и философия 

Уникальной для людей особенностью является их способность передавать знания следующим поколениям, тем самым обеспечивая непрерывное использование этой информации для создания инструментов и технологий, выявления законов природы и получения других достижений, каждый раз передавая их своим потомкам. На основании накопленных знаний люди могут делать предположения о том, как работает мир, что прямым образом повлияло на занятие человеком господствующего положения в природе.

Первым учёным считается Аристотель — предшественник научной мысли, зародившейся в эпоху эллинизма. Другие важные достижения в ранней науке были получены в китайской Империи Хань и во времена Золотого века ислама. Научная революция в конце эпохи Ренессанса привела к появлению современной науки.

В XX веке был сформулирован научный метод, согласно которому для получения знаний должны использоваться наблюдения и эксперименты, позволяющие отличить науку от псевдонауки. Постижение математики уникально для людей, хотя другие виды также обладают опеределёнными способностями в понимании чисел. Вся наука может быть разделена на три основные отрасли: точные науки (напр., логика и математика) имеющие дело с формальными системами, прикладные науки (напр. инженерия, медицина) которые сфокусированы на практическом применении, и эмпирические — науки, основанные на наблюдении, и которые, в свою очередь, подразделяются на естественные (физика, химия, биология и др.) и социальные (психология, экономика, социология и др.) науки.

Философия — это область исследований, в которых люди стремятся понять фундаментальные истины о себе и мире, в котором они живут. Развитие философии имело особо важное значение в развитии человеческого познания в целом. Она упоминалась как «нейтральная зона между догматическими религиозными учениями и научным знанием». Философия, в отличие от религии, полагается на разум и логику, но, в отличие от науки, не требует эмпирических доказательств и проведения экспериментов. Важнейшими направлениями философиями являются метафизика, эпистемология, философская логика и аксиология, которая включает этику и эстетику.

Общество 

Люди являются сильно социальными животными, и стремятся объединяться и жить в группах. Размер групп варьируется от семьи до нации. Первой формой социальной организации считается праобщина или первобытное человеческое стадо. При этом, под обществом понимается более сложная система социальных организаций и институтов.

Родство

Этничность

Правительство и политика 

По мере того, как простейшие аграрные группы людей объединялись в более крупные сообщества, взаимодействия между ними усиливались. В результате возникали те или иные формы правления, помогающие контролировать взаимодействие внутри этих сообществ и между ними. Люди имеют свойство формировать сильные связи с различными социальными (в том числе, политическими) группами, но также научились достаточно легко разрывать эти связи и переходить в другие группы, когда это, по их мнению, влияет на личное благополучие. Такая когнитивная гибкость позволяет людям менять свои политические взгляды, при этом отмечено, что чем больше гибкость, тем меньше вероятность поддержки авторитарных и националистических взглядов.

Правительство создаёт законы и политику, влияющие на людей, которыми это правительство управляет. На протяжении истории существовало множество форм правления, отличающихся способами получения власти и способностями осуществлять разнообразный контроль над населением. На 2017 год больше половины национальных правительств являются демократиями, 13% — автократиями, 28% — сочетают элементы и того, и другого. Многие страны объединяются в международные политические организации и альянсы, крупнейшей из которых является Организация Объединённых Наций, включающая 193 страны.

Торговля и экономика

Война 

Уровень насилия людей по отношению к представителям своего вида сравним с таковым среди других приматов, однако, люди намного чаще убивают взрослых особей, в то время как у прочих приматов более распространён инфантицид. Предполагается, что среди ранних Homo sapiens уровень убийств составлял примерно 2%, затем вырос до 12% в средневековье, и опустился ниже 2% в современности. Количество насилия в разных обществах значительно разнится — уровень убийств в правовых государствах и обществах со строго отрицательным отношением к насилию составляет около 0,01%.

Готовность людей массово убивать других представителей своего вида посредством организованного конфликта (то есть войны) уже давно является предметом дискуссии. Одни предполагают, что война возникла как средство устранения конкуренции и воинственность всегда была врожденной характеристикой человека. Другие считают, что война — относительно новое явление, возникшее вследствие определённых изменений в социальных условиях. И хотя это до сих пор обсуждается, имеющиеся на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что предрасположенность к войне стала обычным явлением лишь около 10000 лет назад, при этом во многих местах — ещё намного позже. Война дорого обходится с точки зрения человеческих жизней: по разным оценкам, в течение XX века жертвами войн стало 167–188 миллионов человек.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Капица С. П. Общая теория роста человечества: Сколько людей жило, живёт и будет жить на Земле. М.: Наука, 1999. ISBN 5-02-008299-6

Ссылки 

 Происхождение и эволюция человека на evolbiol.ru
 
 Human Timeline // Smithsonian (August 2016)

Животные, описанные в 1758 году
Сверххищники